Drew è un nome proprio di persona inglese. Può riferirsi anche a:

Geografia
Stati Uniti d'America
 Drew – plantation della contea di Penobscot, Maine
 Drew – città della contea di Sunflower, Mississippi
 Contea di Drew – contea dello stato dell'Arkansas

Personaggi fittizi
 Drew – personaggio dell'anime Pokémon
 Jessica Drew – personaggio dei fumetti della Marvel Comics
 Ultimate Jessica Drew – personaggio dei fumetti della Marvel Comics, versione alternativa dell'omonimo personaggio

Persone 
 Alvin Drew – astronauta statunitense
 Andrew Drew – tennista statunitense
 Ben Drew, più conosciuto con il nome di Plan B – cantante, rapper e attore britannico
 Bryce Drew – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense con cittadinanza italiana
 Caroline Drew – ex schermitrice britannica
 Ellen Drew, nome d'arte di Esther Loretta Ray – attrice statunitense
 George Franklin Drew – politico statunitense
 Georgiana Drew – attrice teatrale statunitense, figlia dell'attore John Drew e di Louisa Lane Drew
 Jerry Drew, pseudonimo di Clem Beauchamp – attore, regista e produttore cinematografico statunitense
 John Drew – attore e impresario teatrale irlandese naturalizzato statunitense
 John Drew – cestista statunitense
 John Drew, Jr. – attore teatrale statunitense, figlio dell'attore omonimo e di Louisa Lane Drew
 Kara Drew, meglio conosciuta come Cherry – manager ed ex wrestler statunitense
 Kenny Drew – pianista statunitense
 Kevin Drew – cantante e musicista canadese
 Kyla-Drew – attrice statunitense
 Larry Drew – allenatore di pallacanestro ed ex cestista statunitense
 Larry Drew II – ex cestista statunitense, figlio del precedente
 Lillian Drew – attrice statunitense
 Linzi Drew – attrice, ex modella ed ex attrice pornografica inglese
 Richard Drew – giornalista e inventore statunitense
 Robert Drew – regista statunitense
 Ronnie Drew – cantante e musicista irlandese
 S. Rankin Drew, nome d'arte di Sidney Drew junior – attore, regista e sceneggiatore statunitense, figlio di Sidney
 Sarah Drew – attrice statunitense
 Scott Drew – allenatore di pallacanestro statunitense
 Sidney Drew – regista e sceneggiatore statunitense
 Steve Drew – pilota motociclistico statunitense
 Terrance Drew – politico nevisiano

Altro
 23452 Drew – asteroide della fascia principale
 Drew – film TV del 2016 diretto da James Strong

Pagine correlate 
 Nancy Drew (disambigua)